Мисс Ливан () — национальный конкурс красоты. Ежегодно проводится в Ливане начиная с 1952 года, конкурс неоднократно отменялся из-за различных военных и политических событий в Ливане.

Победительницы

Победительницы на мировых конкурсах 
 В 1971 году Георгина Риск выиграла конкурс красоты Мисс Вселенная.
 В 2002 году Кристина Савайя выиграла конкурс красоты Мисс Интернешнл.
 В 2003 году Доминик Хурани и в 2007 году Нэнси Афиони стали победительницами конкурса Мисс интерконтиненталь.
 В 2015 году Валери Абу Чакра вошла в Топ 5 конкурса Мисс Мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса красоты «Мисс Ливан»
 «Мисс Ливан» 2010 Рахаф Абдалла

Конкурсы красоты